Capixaba bezeichnet

in Brasilien:
 Capixaba, Land und Leute des Bundesstaates Espírito Santo
 Capixaba (Acre), Gemeinde im Bundesstaat Acre